Кюна́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 6 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 908 осіб у працездатному віці (15-64 років) 661 була активна, 247 — неактивні (показник активності 72,8%, у 1999 році було 73,9%). З 661 активної працювали 634 особи (327 чоловіків та 307 жінок), безробітних було 27 (11 чоловіків та 16 жінок). Серед 247 неактивних 91 особа була учнем чи студентом, 106 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 593 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1578,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Кюнак 
 Кюнак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюнак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн